XEK – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Melville (Saskatchewan) (Canada)